Venchiarutti ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Venchiarutti (1790–1859), italienischer Baumeister
 Nicola Venchiarutti (* 1996), italienischer Radrennfahrer